Ильичёвский сельский округ

Россия

Владимирская область 

 Ильичёвский сельский округ Гусь-Хрустального района (упразднён)

Омская область 

 Ильичёвский сельский округ Москаленского района

Рязанская область 

 Ильичёвский сельский округ Михайловского района (до 2018 года)

Казахстан

Карагандинская область 

 Ильичёвский сельский округ Абайского района

Костанайская область 

 Ильичёвский сельский округ Карасуского района

Павлодарская область 

 Ильичёвский сельский округ Успенского района
 Ильичёвский сельский округ Щербактинского района